Die China Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. September in Peking stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Bangkok die Thailand Open gespielt. Dieses Turnier wird genau wie das Turnier in Peking zur Kategorie der International Series gezählt.

Fernando González war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses im Viertelfinale am Deutschen Björn Phau scheiterte. Im Finale siegte der Setzlistenzweite Andy Roddick in drei Sätzen mit 6:4, 6:76, 6:3 gegen den ungesetzten Israeli Dudi Sela, der sein erstes ATP-Finale erreichte. Roddick feierte mit dem Sieg seinen 26. Turniersieg. Im Doppel waren Rik De Voest und Ashley Fisher im  vorherigen Jahr erfolgreich. Nur Fisher trat erneut mit Bobby Reynolds an und scheiterte erst im Finale an den Turniersiegern Stephen Huss und Ross Hutchins, die sich mit 7:5, 6:4 durchsetzten und ihren dritten bzw. ersten Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 499.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 524.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die China Open 2008 fand vom 20. bis 21. September 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den China Open 2008 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 66 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Peking